Trollympiades est le onzième tome de la série de bande dessinée de fantasy humoristique Trolls de Troy écrit par Christophe Arleston et illustré par Jean-Louis Mourier. Il est paru en . L'histoire raconte les jeux olympiques des trolls.

Personnages 
Parmi les personnages de trollympiades, on retrouve les personnages récurrents :
 Waha.
 Teträm (père adoptif de Waha).
 Pröfy (fiancé de Waha).
 Haïgwépa (chef du village des trolls de Phalompe.
 Roken (troll du village de Phalompe et prétendant de Waha.
 Le vénérable Rysta Fuquatou.
Il y a aussi de nouveaux personnages :
 Shikedanléprêh (humain transformé en troll qui anime les jeux).
 D'autres tribus trolls comme : les mouchetés des steppes, les trolls blancs, les trolls des îles et les rayés des montagnes.

Résumé 
Dans Trollympiades, le vénérable Rysta Fuquatou décide de créer des jeux pour les trolls à la suite d'un rêve. Son but est d'enlever les trolls qui gagneront les épreuves pour les enchanter et constituer une armée invincible de trolls. Malheureusement pour lui, les trolls ne sont pas très intelligents et les différentes tribus décident d'organiser leurs propres épreuves comme le troll qui fait pipi le plus loin, etc.  les épreuves comme la natation, ce qui est une blague pas très apprécié de Shikedanléprêh. On apprend aussi comment faire du camping avec un pétaure comme caravane, ce qui permet d'éviter de faire des courses chez la fermière.

Trolls de Troy
Album de bande dessinée sorti en 2008
Bande dessinée de fantasy
Bande dessinée franco-belge
Spin-off de bande dessinée
2008 en fantasy